Sønderup bezeichnet:

 Sønderup (Rebild Kommune), einen Ort in der Rebild Kommune in Dänemark
 Sønderup (Slagelse Kommune), einen Ort in der Slagelse Kommune in Dänemark
 Sønderup, dänischer Name des Flensburger Stadtbezirks Sünderup